Либјешице могу бити:

 Либјешице (Литомјержице), насељено мјесто у округу Литомјержице, Устечки крај, Чешка Република
 Либјешице (Лоуни), насељено мјесто у округу Лоуни, Устечки крај, Чешка Република